Metzler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Berthold Metzler
 Eric H. Metzler
 Jakob Adolf Metzler